Pavlovsk Paleis, een paleis in de buurt van Sint-Petersburg, in Rusland
 de vroegere naam van de stad Marioepol, in Oekraïne

Pavlovsk kan ook verwijzen naar plaatsen in Rusland:
 Pavlovsk (Sint-Petersburg)
 Pavlovsk (oblast Voronezj)
 Pavlovsk (kraj Altaj)